Burg Wangen steht für:
 Burg Wangen (Elsass)
 Burg Wangen (Stuttgart)
Siehe auch:
 Wangenburg